Studzienica bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Studzienica (Chynów), Dorf der Gmina Kiełczygłów in der Woiwodschaft Łódź
 Studzienica (Głubczyce) (dt. Kaltenhausen), Ortschaft in der Gmina Głubczyce in der Woiwodschaft Opole